La Reconstitution est un film de Lucian Pintilie de 1968 ;
La Reconstitution est un film de Theo Angelopoulos de 1970.

Voir aussi